Das Segel des Schiffes oder Segel des Schiffs (eigentlich Die Segel, da der lateinische Name Vela für die Mehrzahl steht) ist ein Sternbild des Südhimmels.

Beschreibung 
Das Segel ist ein ausgedehntes Sternbild nördlich des Kiel des Schiffs (Carina). Vier seiner Sterne sind auffallend hell.

Durch das Sternbild zieht sich das sternreiche Band der Milchstraße, daher findet man im Segel mehrere offene Sternhaufen, einen Kugelsternhaufen und einen Planetarischen Nebel.

Die Sterne Delta und Kappa Velorum zusammen mit Iota und Epsilon Carinae werden manchmal mit dem Kreuz des Südens verwechselt. Diese Sterngruppe wird daher auch als „Falsches Kreuz des Südens“ bezeichnet.

Vom südlichen Mitteleuropa und Südeuropa ist lediglich der nördliche Teil dieses Sternbildes sichtbar.

Geschichte 
Das Segel des Schiffs ist Teil des antiken Sternbildes Argo Navis, das zu den 48 von Ptolemäus beschriebenen Sternbildern gehörte.

Der französische Astronom Lacaille unterteilte das sehr ausgedehnte und unübersichtliche Sternbild im Jahre 1763 in die Sternbilder Kiel des Schiffs, Achterdeck des Schiffs (Puppis) und Segel. Dabei wurden die ursprünglichen Sternbezeichnungen beibehalten, so dass jeder griechische Buchstabe in den drei Sternbildern (zusammengenommen) nur einmal vorkommt. Daher gibt es einen Stern Alpha Carinae (Canopus), jedoch keine Sterne Alpha Velorum oder Alpha Puppis.

Mythologie 
Die Argo war in der griechischen Mythologie das Schiff des Jason und seiner Gefährten, der Argonauten, die das Goldene Vlies, ein goldfarbenes Widderfell, suchten.

Himmelsobjekte

Sterne 
Wegen der südlichen Lage haben die Sterne keine Flamsteed-Bezeichnung.

Doppelsterne 

Gamma Velorum ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel. Es handelt sich um ein komplexes Mehrfachsternsystem in etwa 1000 Lichtjahren Entfernung, das aus mindestens sechs Sternen besteht. Der hellste γ² Velorum (oder γ Velorum A) ist ein spektroskopischer Doppelstern, d. h. die beiden Komponenten umkreisen einander in so dichtem Abstand, das sie mit optischen Teleskopen nicht getrennt werden können. Aufgrund des Dopplereffektes verschiebt sich das Spektrum in charakteristischer Weise. Das System besteht aus einem Blauen Superriesen der Spektralklasse O9 mit der 30fachen Masse unserer Sonne und dem schwersten bekannten Wolf-Rayet-Stern mit zehn Sonnenmassen. Die Sterne haben einen Abstand von einer Astronomischen Einheit (AU) und umkreisen einander in 78,5 Tagen.
In einem Abstand von 41,2 Bogensekunden befindet sich γ¹ Velorum (oder γ Velorum B), ein Unterriese der Spektralklasse B und einer scheinbaren Helligkeit von 4,2m. 
Im Abstand von 62,3 Bogensekunden steht der 8,5m helle γ Velorum C.
93,5 Bogensekunden vom System A entfernt befinden sich die Komponenten γ Velorum D und E mit Helligkeiten von 9,4 und 13. Ihr Abstand voneinander beträgt 1,8 Bogensekunden. 
Der Name Suhail al Muhlif ist arabischen Ursprungs und bedeutet so viel wie „glorreicher Stern“. Der Name Regor ist neueren Datums und soll an den Astronauten Roger Chaffee erinnern (Roger rückwärts gelesen), der bei einem Brand in einer Apollo-Kommandokapsel ums Leben kam.

Delta Velorum ist ein Vierfachsternsystem in 80 Lichtjahren Entfernung. Es besteht aus den Paaren Delta Velorum A und B sowie Delta Velorum C und D. Infolge der Präzessionsbewegung der Erde wird δ Velorum in 7.000 Jahren den südlichen Polarstern darstellen.

Kappa Velorum ist ein spektroskopischer Doppelstern in 540 Lichtjahren Entfernung. Die beiden Komponenten umkreisen einander in 116,65 Tagen.
Der arabische Name Markab bedeutet „Fahrzeug“. Den gleichen Namen tragen die Sterne α Pegasi und k Puppis.

My Velorum ist ein Doppelsternsystem, bestehend aus einem Gelben Riesen und einem sonnenähnlichen Gelben Zwergstern.

Veränderliche Sterne 

Lambda Velorum ist ein 570 Lichtjahre entfernter veränderlicher Stern, der seine Helligkeit ohne erkennbare Periodizität verändert. Er ist ein orangefarbener Riesenstern mit dem 200fachen Durchmesser und der 10.000fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächentemperatur beträgt etwa 4000 Kelvin. Er trägt ebenfalls den Namen Suhail oder Alsuhail oder Suhail al Wazn.

Neutronensterne 

 Pulsar PSR J0835-4510

NGC-Objekte 

NGC 2547 ist ein offener Sternhaufen in 900 Lichtjahren Entfernung. Im Teleskop sind etwa 40 Sterne sichtbar.

NGC 3132 ist ein 5.000 Lichtjahre entfernter planetarischer Nebel, also die abgestoßene Gashülle eines Sterns. Aufgrund seiner Form, die an eine 8 erinnert, wird er auch Eight-Burst-Nebula genannt. In seinem Innern befindet sich ein Doppelsternsystem. Bereits im kleineren Teleskop ist der Zentralstern inmitten eines ovalen nebligen Scheibchens sichtbar.

NGC 3201 ist ein Kugelsternhaufen in 16.000 Lichtjahren Entfernung. Mit einem mittleren Teleskop kann der Randbereich in Einzelsterne aufgelöst werden.

IC 2391 ist ein auffallend heller Offener Sternhaufen, der bereits mit bloßem Auge sichtbar ist. In einem Prismenfernglas bietet er einen sehr schönen Anblick. Er ist etwa 500 Lichtjahre entfernt und steht in der Nähe des Sterns ο Velorum.

IC 2395 ist ein offener Sternhaufen in 3.000 Lichtjahren Entfernung. Aufgrund seiner größeren Entfernung ist er nicht so auffällig wie IC 2391, ist aber ein interessantes Objekt für kleinere Teleskope.

Im Segel befindet sich darüber hinaus der Überrest einer Supernovaexplosion, die Vela-Supernova, die auf der Erde vor etwa 10.000 Jahren gesehen werden konnte. Auf lang belichteten Fotografien werden komplexe neblige Strukturen sichtbar.

Siehe auch 
 Liste der Sternbilder

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Anerkanntes Sternbild